Biarmosuchia é um clado de sinapsídeos do Permiano da Rússia e África do Sul. É o grupo mais basal entre os terápsidas. São carnívoros de tamanho moderado e retém algumas características dos Sphenacodontidae (Pelycosauria).

Distribuição geográfica
O grupo já foi identificado na Rússia e na África do Sul.

Características
O crânio do Biarmosuchia é muito similar ao dos Sphenacodontidae, diferindo-se ao longo da fenestra do osso temporal.

Taxonomia

Hopson e Barghusen (1986), em um arranjo provisório, uniram as famílias Biarmosuchidae e Ictidorhinidae (incluindo Hipposauridae e Rubidginidae) num grupo informalmente denominado "Biarmosuchia", mas não determinaram se este agrupamento consistia num grupo natural ou num grupo de animais que compartilhavam uma série de características primitivas. Sigogneau-Russell (1989) cunhou formalmente o termo Biarmosuchia, como uma infraordem, para incluir as famílias Biarmosuchidae, Hipposauridae e Ictidorhinidae, e distinta de Eotitanosuchia e Phthinosuchia.

Em alguns arranjos taxonômicos Biarmosuchia, Eotitanosuchia e Phthinosuchia são consideradas infraordens da subordem Eotheriodontia.

Sistemática
Subordem/infraordem Biarmosuchia 
Gêneros Incertae sedis (Herpetoskylax e Lycaenodon)
Família Alrausuchidae  (Alrausuchus)
Família Biarmosuchidae  (Biarmosuchus)
Família Hipposauridae  (Hipposaurus e ?Pseudhipposaurus)
Família Ictidorhinidae  (Ictidorhinus)
Clado Burnetiamorpha 
Gêneros Incertae sedis (Lemurosaurus, Lobalopex e Lophorhinus)
Família Burnetiidae  (Bullacephalus, Burnetia, Niuksenitia, Pachydectes, Paraburnetia e Proburnetia)

Famílias incluídas em Biarmosuchia em caráter provisório e/ou sem análise cladística:
Família Niaftasuchidae  (Niaftasuchus)
Família Microuraniidae  (Microurania)

Gêneros assinalados a Biarmosuchia em caráter provisório ou sem análise cladística:
 Biarmosuchoides 
 ?Kamagorgon
 Rubidgina  Nomen nudum
 Ustia

Filogenia
Cladograma baseado em Sidor e colaboradores (2006; 2007):

Ligações externas 

Therapsida: Biarmosuchia de Palaeos

Therapsida